Rieneck steht für:

 Rieneck, Stadt im Landkreis Main-Spessart
 Grafschaft Rieneck, eine Grafschaft
 Rieneck (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht (Grafen von Rieneck)
 Voit von Rieneck, ein Adelsgeschlecht
 Burg Rieneck, Stammburg des Adelsgeschlechts Rieneck

Rieneck ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Friedrich Voit von Rieneck (1642–1703), Dompropst im Bistum Würzburg
 Michael Rieneck (* 1966), deutscher Spieleautor